Jarl – titolo nobiliare scandinavo
Jarl – figura della mitologia norrena
Jarl – nome proprio di persona scandinavo maschile
 Stefan Jarl - regista svedese